Hylacola é um género de ave da família Pardalotidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Hylacola cauta
 Hylacola pyrrhopygia

Acanthizidae